Совет Невады по Контролю за Играми () — законодательный орган, уполномоченный осуществлять контроль за деятельностью игорных заведений штата. Совет является одним из самых влиятельных представителей государственных регуляторов мирового игорного рынка.

История создания 
Совет Невады по контролю за играми был создан в 1955 году. Инициатива организации Комитета исходила от представителей Законодательного собрания.
Изначально, основной функцией агентства служило регулирование игорного бизнеса штата. С 1959 года NGCB работает в тесном сотрудничестве с Комиссией по азартным играм Невады (Nevada Gambling Comission), специализирующейся на лицензировании операторов. С 2013 года Комитет курирует вопрос легализации онлайн-покера на территории штата.

Комитет Невады по контролю за играми сегодня 
Сегодня состав Совета Невады по контролю за играми представлен тремя авторитетными специалистами. Назначение членов Комитета производится по распоряжению губернатора. Срок действия полномочий — четыре года.

В функции NGCB входит контроль соблюдения законов и правил, действующих в сегменте игорного бизнеса. Работа по надзору способствует обеспечению сборов игровых налогов, позволяет сформировать положительное отношение к индустрии азарта в штате.

Структура Совета Невады по контролю за азартными играми 
Современная структура Nevada Gaming Control Board включает шесть подразделений:
 административный отдел. Основной функцией административного органа служит рассмотрение вопросов финансового, кадрового характера, вызывающих обеспокоенность Комитета и Комиссии по азартным играм Невады. Наравне с тем, отдел отвечает за обеспечение информационно-технической поддержки организации и поддержку производственных структур.
 отдел контроля. В обязанности данного подразделения входит проведение аудиторских проверок игорных заведений. Формирование отчетности позволяет определить соответствие фактически отчисляемой суммы сборов текущим требованиям, соблюдение законодательных положений о налогообложении игорного бизнеса.
 отдел принуждения. Основным направлением деятельности подразделения служит проведение уголовных, административных расследования в отношении работы казино. Кроме того, специалисты занимаются выявлением факторов, способных свидетельствовать о ведении нелегальной деятельности и деятельности преступных групп. Дополнительной функцией является проведение осмотров казино на предмет проверки исправности оборудования: электронных устройств, чипов, прочих элементов оснащения заведения.
 отдел расследований. Специализируется на получении достоверной информации об операторах, претендующих на получении лицензии. Подробные отчеты передаются в Комиссию по азартным играм Невады и могут служить основанием для утверждения или отказа в получении разрешения на ведение деятельности. Особыми направлениями работы служит отслеживание деятельности зарегистрированных корпораций, их филиалов и анализ полученных данных.
 отдел налогообложения. Занимается сбором и перераспределением сборов, налогов, штрафов, процентов, прочих финансовых поступлений от деятельности игорных заведений. В сферу деятельности подразделения входит также прогнозирование объёма финансовых поступлений в будущие отчетные периоды. Дополнительно персонал занимается выдачей лицензий, утвержденных NGC, и проверкой соблюдения норм операторами, доходность которых не достигает $ 5 млн ежегодного валового дохода.
 технологический отдел. Основной функцией служит тестирование игровых устройств в лабораторных условиях. Кроме того, специалисты проводят анализ целостности, исправности действия электронного оборудования и программного обеспечения в случае возникновения спорных вопросов.

Месторасположение офисов, полномочия представителей 
В состав сети представительств Комитета Невады по контролю за играми входят офисы, расположенные в:
 Лас-Вегасе;
 Рино;
 Карсон-Сити;
 Лафлине;
 Элко.

Все отделения работают круглосуточно. Вопросы пользователей принимаются к немедленному рассмотрению. Основанием для обращения могут служить любые споры в отношении деятельности казино: неверный расчет или отказ в выплате, некорректная работа игровых автоматов, несоблюдение правил настольных игр, прочие вопросы.

Персонал NGCB проходит специальную подготовку, получает сертификат и разрешение на ношение огнестрельного оружия. Сотрудники наделены правом на произведения арестов, если этого требует ситуация.

Подробные координаты каждого представительства представлены на официальном сайте NGCB.

См. также 
 Комиссия по контролю казино Нью-Джерси (New Jersey Casino Control Commission)
 Комиссия по азартным играм Невады (Nevada Gaming Commission)
 Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gamblimg Comission)
 Игорная комиссия Канаваке (Kahnawake Gaming Commission)

Литература 
 Lisence To Steal: Nevada’s Gaming Control System In The Megaresort Age (Gambling Studies Series) by Jeff Burbank, 2005 — University of Nevada Press — 29-34 c.
 Gaming control law: the Nevada model-principles, statutes, and cases by John R.Goodwin, 1985 — Publishing Horizons — 98-99 c.
 Gaming, Nevada Style, 1985 — Nevada Gaming Commission and State Gaming Control Board
 US Gaming Indastry Law and Regulations Handbook Volume 1 Nevada Laws and Regalations (World Strategic and Business Information), IBP USA, 2009 — 14 c.
 Casino City’s Gaming Business Directory Spiral-bound, 2006 — Casino City Press
 Casino City’s Nevada Gambling Almanac 2008 (CD & Book), 2008 — Casino City Press

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Совета Невады по контролю за играми
 Совет Невады по контролю за играми на новостном портале Newsofgambling.com
 Комитет Невады по контролю за играми на новостном портале Newsofgambling.com

Азартные игры США
Организации Невады
Организации США
Регуляторы азартных игр